Буксвіллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Буксвіллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн